Флаг муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 декабря 2011 года и 29 марта 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7576.

Флаг сельского поселения Сергино отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое изломанной линией на зелёную и жёлтую части в отношении 5:4. В середине зелёной части полотнища — три жёлтые ели в ряд с переплетающимися корнями. На полосе жёлтого цвета — узкая изломанная полоса голубого цвета шириной 1/30 ширины полотнища, отстоящая от верхнего края жёлтой полосы на расстояние равное 1/30 ширины полотнища, а под ней в середине зелёный куст клюквы с красно-белыми ягодами».

Символика флага 
Становление и развитие сельского поселения Сергино связано с лесной промышленностью — заготовкой и переработкой древесины. На территории поселения было создано немало предприятий лесной промышленности, среди которых Северный леспромхоз, Курганский леспромхоз, Ламский леспромхоз (заготовка древесины, производство пиломатериалов). На флаге сельского поселения эти предприятия символически отражены стоящими в ряд елями с переплетёнными корнями, символизирующими единство предприятий лесной отрасли. Деление полотнища изломанной линией — аллегория зубьев механической пилы, применяемой при заготовке и обработке древесины.

Западные, северные и восточные границы сельского поселения Сергино ограничены реками Хатась, Юган и Хугот, входящими в бассейн великой сибирской реки Обь. Эти реки отражены на флаге сельского поселения голубой (лазоревой) изломанной полосой.

Здешние места богаты дикоросами: ягодами, орехами, грибами. Обилие плодов леса отражено на флаге сельского поселения Сергино кустом клюквы.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Примечания